Liebe und Trompetenblasen steht für:

 Liebe und Trompetenblasen (1925), deutscher Stummfilm von Richard Eichberg
 Liebe und Trompetenblasen (1953), deutscher Spielfilm von Helmut Weiss